Rechberg steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in Deutschland:
 Rechberg (Bad Grönenbach), Ortsteil von Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Rechberg (Beratzhausen), Ortsteil des Marktes Beratzhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Rechberg (Klettgau), Ortsteil von Klettgau, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Rechberg (Hauingen), Weiler von Hauingen, Lörrach, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Rechberg (Schwäbisch Gmünd), Ortsteil von Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Orte in Österreich:
 Rechberg (Oberösterreich), Gemeinde in Oberösterreich
 Rechberg (Gemeinde Eisenkappel-Vellach), Ort bei Eisenkappel-Vellach, Kärnten
 Rechberg (Gemeinde Lunz), Ortsteil der Gemeinde Lunz am See, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Rechberg (Gemeinde Sankt Thomas), Ortschaft in Sankt Thomas am Blasenstein, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Rechberg (Gemeinde Sankt Veit), Ortsteil der Gemeinde St. Veit im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Rechberg (Gemeinde Pöllau), Ortsteil von Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Rechberg (Gemeinde Semriach), Ort bei Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Rechberg (Gemeinde Vorau), Ortslage der Ortschaft Reinberg (Gemeinde Vorau) bei Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Orte in der Schweiz:
 Rechberg (Herisau), Ortsteil der Gemeinde Herisau, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Rechberg (Schönenberg), Ortsteil der Gemeinde Schönenberg ZH, Kanton Zürich
 Rechberg (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald AR, Kanton Appenzell Ausserrhoden
 Rechberg (Waldstatt), Ortsteil der Gemeinde Waldstatt, Kanton Appenzell Ausserrhoden

Baulichkeiten:
 Rechberg, Stadtpalais in Zürich; siehe Hirschengraben (Zürich) #Rechberg und Kronentor
 Burg Rechberg, abgegangene Burg in Ried im Traunkreis, Oberösterreich
 Burgruine Rechberg, auch , südwestlich Katastralgemeinde Rechberg, Eisenkappel-Vellach, Kärnten
 Rechberg, abgegangene Burg bei Rechbergreuthen, siehe Winterbach (Schwaben) 
 Palais Rechberg, Stadtpalais in München

Sonstiges:
 Rechberg (Berg) (708,1 m), Berg der Schwäbischen Alb bei Rechberg (Schwäbisch Gmünd), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Rechberg (Pass), Pass im Grazer Bergland
 Rechberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Rechberg ist der Familienname folgender Personen:
 Rechberg (Adelsgeschlecht), schwäbisches Adelsgeschlecht

 Albert von Rechberg (1803–1885), deutscher Adliger und Kammerfunktionär
 Albrecht Graf von Rechberg (1920–2013), deutscher Jurist
 Aloys von Rechberg (1766–1849), deutscher Diplomat und Politiker
 Anton von Rechberg (1776–1837), deutscher General
 Arnold Rechberg (1879–1947), deutscher Bildhauer und Publizist
 August von Rechberg (1783–1846), deutscher Verwaltungsbeamter, Richter und Politiker
 Bernhard von Rechberg (1806–1899), österreichischer Politiker
 Burkard Freiherr von Müllenheim-Rechberg (1910–2003), deutscher Diplomat und Autor
 Fritz Rechberg (1868–1939), deutscher Unternehmer
 Hans von Rechberg (um 1410–1464), deutscher Adliger
 Hermann von Müllenheim-Rechberg (1845–1903), deutscher Landeshistoriker
 Johann Rudolf von Rechberg (1606–1660), Fürstpropst der Fürstpropstei Ellwangen und Administrator des Hochstifts Augsburg
 Karl Gustav von Schulthess-Rechberg (1792–1866), Schweizer Numismatiker 
 Konstanze von Schulthess-Rechberg (* 1945), deutsche Schriftstellerin, siehe Konstanze von Schulthess
 Konrad von Rechberg (Bischof) († 1473), Administrator des Bistums Chur
 Otto von Rechberg (1833–1918), Standesherr von Württemberg und Bayern

 Wolf Konrad von Rechberg († 1617), deutscher Adliger

Rechberg steht für:
 K.St.V. Rechberg, katholische Studentenverbindung im KV zu Tübingen
 Ministerium Rechberg des Kaisertums Österreich unter dem Vorsitzenden der Ministerkonferenz Johann Bernhard Graf von Rechberg und Rothenlöwen (1859–1861)

Siehe auch:
 Rechberger
 Rechenberg